Хаттенхофен:

 Хаттенхофен — коммуна в Германии.
 Хаттенхофен — коммуна в Австрии.